Srdoči može značiti:

 Srdoči, naselje u sastavu grada Rijeke
 Srdoči (Poljska), naselje u Poljskoj